Arthur Machen – scrittore gallese
 Amnye Machen – vetta della provincia del Qinghai
 John Gresham Machen – teologo statunitense

Pagine correlate 
Kleider machen Leute